Tragiella är ett släkte av törelväxter. Tragiella ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Törelväxter
Tragiella